Montefiore (Italiaans voor "bloemberg") kan verwijzen naar:

Personen 
 Moses Montefiore (1784–1885), prominent joodse sheriff van Londen, bankier en filantroop
 Joseph Sebag-Montefiore, geboren Joseph Sebag (1822–1903), Brits bankier en politicus, neef en erfgenaam van Moses
 Georges Montefiore-Levi (1832-1906), Belgisch industrieel en politicus
 Claude Montefiore (1858-1938), Brits filosoof, achterneef van Moses
 Hugh Montefiore (1920-2005), bisschop van Birmingham, verre achterneef van Moses
 Hugh Sebag-Montefiore (1955), Brits jurist, historicus en schrijver, achterkleinzoon van Joseph, broer van Simon
 Simon Sebag Montefiore (1965), Brits journalist, historicus en schrijver, achterkleinzoon van Joseph, broer van Hugh
 Santa Montefiore, geboren Santa Palmer-Tomkinson (1970), Brits schrijfster, echtgenote van Simon

Plaatsen 
 Montefiore dell'Aso, een gemeente in de Italiaanse regio Marche
 Montefiore Conca, een gemeente in de Italiaanse regio Emilia-Romagna
 Montefiore Hill, een heuvel in Adelaide in Australië, vernoemd naar koloniaal bestuurder Jacob Montefiore, een neef van Moses
 Montefiore (Tel Aviv), een wijk in Tel Aviv, waar Moses Montefiore in de 19e eeuw een stuk land kocht

Instellingen 
 Montefiore Synagogue, de persoonlijke synagoge van Moses Montefiore, gebouwd 1833 in Ramsgate in het Engelse Kent
 Institut Montefiore, onderdeel van de Universiteit van Luik, opgericht in 1883 en vernoemd naar Georges Montefiore-Levi
 Montefiore Medical Center, een ziekenhuis in de Bronx in New York, opgericht in 1884 en vernoemd naar Moses Montefiore

Gebouwen 
 Montefioremolen (Hebreeuws: טחנת הרוח), een windmolen in Jeruzalem, gebouwd in 1857 door Moses Montefiore

Platenoïde 
 (782) Montefiore, een planetoïde, ontdekt en vernoemd naar Clarice Sebag-Montefiore door de Weense astronoom Johann Palisa in 1914